Национален отбор по волейбол на Тунис може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Тунис
 Женски национален отбор по волейбол на Тунис